Ильи́нское — село в Переславском районе Ярославской области при речке Су́хоме.

История 

В описи Горицкого монастыря 1686 года упоминается закладная кабала 1529 года на село Ильинское. В синодике монастыря записано, что село дано по Михаиле Дмитриевиче Щепкине (Заболоцком).

Сначала село было помещичье и принадлежало Заболоцким. Оно было пожертвовано в монастырь частями: сначала Михаилом, в монашестве Митрофаном, Шапкиным-Заболоцким, потом его снохою
Ксенией в первой половине XVI века. В смутное время Ильинское Новосельского стана запустело.

Церковь Николы чудотворца была здесь издавна. Никольская земля с 1628 года по 1669 год была на оброке за архимандритами Переславского Горицкого монастыря, а 22 сентября 1669 года отдана в поместье Григорию Еврееву, в 1677 году Авраму Еврееву, а с 19 октября 1678 года опять отказана архимандритам Горицкого монастыря. Земля эта была смежна с владениями села Нового. В 1686 году на церковной земле была построена церковь также во имя Николая чудотворца.

Население

Путаница 
Надо различать два села. Одно село Ильинское стоит при реке Сухоме и было вотчиной Горицкого монастыря. Другое Ильинское (Тюшино), теперь Малое Ильинское, было вотчиной Фёдоровского монастыря и затем состояло в Угличском уезде.

Примечания 

Сёла Горицкого монастыря
Населённые пункты Переславского района